Il singolare  del Barcelona Open Banco Sabadell 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente è Rafael Nadal, che tuttavia non partecipa per riposare in vista di impegni successivi.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Rafael Nadal (non partecipa per stanchezza)
  Robin Söderling (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
  Fernando González (secondo turno)
  Fernando Verdasco (campione) 
  Tomáš Berdych (non partecipa per infortunio all'anca sinistra)
  Juan Carlos Ferrero (terzo turno)
  David Ferrer (semifinale)

 Tommy Robredo (primo turno, ritirato per infortunio)
 Juan Mónaco (primo turno)
 Jürgen Melzer (terzo turno)
 Lleyton Hewitt (secondo turno)
 Thomaz Bellucci (quarti di finale)
 Albert Montañés (primo turno)
 Nicolás Almagro (terzo turno)
 Feliciano López (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta 
Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa 
Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Barcelona Open Banco Sabadell 2010
ATP World Tour 2010